Croker est un nom britannique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Bithia Mary Croker (1848 ou 1849-1920) romancière irlandaise ;
 Brendan Croker (né en 1953), musicien anglais ;
 Jarrod Croker (né en 1990), joueur de rugby à XIII australien ;
 Jason Croker (1973-), joueur de rugby à XIII australien ;
 John Croker (1670-1741), maître bijoutier et médailleur britannique ;
 John Wilson Croker (1780-1857), homme politique et écrivain irlandais ;
 Norma Croker (1934-2019), athlète australienne ;
 Robin Croker (né en 1954), coureur cycliste britannique.

Toponyme 

 Île Croker,  île de la mer d'Arafura, dans le Territoire du Nord, en Australie.